МРП — аббревиатура:
 Министерство радиопромышленности — орган государственного управления СССР, действовавший с 1965 по 1991 годы.
 Маркерный радиоприёмник — элемент системы радионавигации (см. Маркерный радиомаяк).
 Месячный расчётный показатель — экономический термин, используемый в Казахстане.
 Международная рабочая партия — троцкистская организация во Франции, действовавшая в 1936—1939 и 1942—1944 годах.
 Московское речное пароходство — предприятие, специализирующееся на перевозках грузов и пассажиров по воде в Европейской части России.

MRP — аббревиатура (лат.):
 Manufacturing resource planning — стратегия производственного планирования.
 Material Requirements Planning — логистическая концепция.
  (максимальная розничная цена) — экономический термин, используемый в Индии.
  — тонкоизмельчённый резиновый порошок.
  — позиция игрока в бейсболе.
 Molotov-Ribbentrop pact (Пакт Молотова — Риббентропа) — Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 1939 года.
 Mouvement républicain populaire (Народно-республиканское движение) — христианско-демократическая политическая партия во Франции, действовавшая в 1944—1967 годах.
 Multiple Registration Protocol — сетевой протокол.
  — сетевой протокол.
  — сетевой протокол.